Грис (, , , ):

Топоним 
 Грис (Кузель) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц
 Грис-им-Зельрайн — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль
 Грис-на-Бреннере — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль
 Грис-Квирейн () или Грис — Сан-Квирино () — город (до 1925 года); ныне — часть города Больцано
  — город в штате Нью-Йорк, США

Люди 
 Хуан Грис (1887—1927) — испанский художник и скульптор, один из основоположников кубизма.
 Грис, Дэвид (род. 1939) — американский учёный в области информатики, профессор Корнеллского университета.
 Грис, Жан Антуан Артюр (1829—1873) — французский ботаник.
 Грис, Иоганн Дитрих (1776—1842) — немецкий поэт и переводчик
 Плиев, Грис Дзамболатович (1913—1999) — осетинский поэт, лауреат премии имени Косты Хетагурова

См. также 
 Gris (игра)
 Грисс
 Грисен